Andreas Duplantis (ur. 2 maja 1993) – szwedzki lekkoatleta specjalizujący się w skoku o tyczce.

W latach 2009–2013 bez większych sukcesów startował w imprezach międzynarodowych o randze mistrzostw Europy i świata.

Jego rodzice także uprawiali lekkoatletykę – pochodząca ze Szwecji matka Helena była wieloboistką, a ojciec Greg to były amerykański tyczkarz. Jego urodzony w 1999 roku brat Armand także uprawia skok o tyczce i jest od 2020 roku absolutnym rekordzistą świata w tej konkurencji.

Mieszka wraz z bratem w Baton Rouge w stanie Luizjana.
 
Rekord życiowy: stadion – 5,36 (29 marca 2013, Austin); hala – 5,42 (24 lutego 2013, Fayetteville).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1993
Szwedzcy skoczkowie o tyczce